Yanhe bezeichnet:

 Yanhe (沿河土家族自治县), autonomer Kreis der Tujia in der Stadt Tongren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yanhe (Jianhu) (沿河镇), Großgemeinde im Kreis Jianhu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yanhe (Qingjiangpu) (盐河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingjiangpu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yanhe (Yanshou) (延河镇), Großgemeinde im Kreis Yanshou in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yanhe (Chengkou) (沿河乡), Gemeinde im Kreis Chengkou in der chinesischen Stadt Chongqing
 Yanhe (Dachuan) (沿河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dachuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yanhe (Guangshan) (晏河乡), Gemeinde im Kreis Guangshan in der chinesischen Provinz Henan
 Yanhe (Wangcang) (盐河乡), Gemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yanhe (Hongta) (研和街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongta in der chinesischen Provinz Yunnan